Schachtgraben ist ein Gewässername:

 Schachtgraben (Hechtgraben), linker Zufluss des Hechtgrabens (zur Saale) vor Heide-Nord/Blumenau, Stadtteil Lettin, kreisfreies Halle, Sachsen-Anhalt
 Schachtgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Schachthaus, Ortsteil Lauffen ob Rottweil, Gemeinde Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg